Webb (Alabama)
 Webb (Iowa)
 Webb (Mississippi)
 Webb City (Oklahoma)
 Condado de Webb

Outros 
 Operação webb ou Porta NOR
 Telescópio Espacial James Webb

Desambiguações de topônimos